Oleg Anatolievitch Davydov - en russe :  (Oleg Anatol’evič Davydov) - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
En 1989, il commence sa carrière avec son club formateur du Traktor Tcheliabinsk dans le URSS. Il remporte le championnat de Russie 1996, la Coupe d'Europe 1996-1997 avec le Lada Togliatti. Il ajoute à son palmarès la Superliga 2001 avec le Metallourg Magnitogorsk. Il met un terme à sa carrière en 2006 après une saison au Lokomotiv Iaroslavl.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS en sélections jeunes puis l'équipe de Russie au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques de 1994.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 16|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS || 20|| 0|| 0|| 0|| 12|| || || || || 
|- 
| 1991-1992|| Traktor Tcheliabinsk || Superliga|| 36|| 3|| 1|| 4|| 26|| 8|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 1992-1993|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 41|| 5|| 7|| 12|| 16|| 8|| 1|| 3|| 4|| 8
|- 
| 1993-1994|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 42|| 2|| 7|| 9|| 26|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1994-1995|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 52|| 3|| 5|| 8|| 36|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|- 
| 1995-1996|| Lada Togliatti|| Superliga|| 52|| 3|| 7|| 10|| 18|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1996-1997|| Lada Togliatti|| Superliga|| 42|| 3|| 5|| 8|| 30|| 11|| 1|| 2|| 3|| 4
|- 
| 1997-1998|| Lada Togliatti|| Superliga|| 45|| 5|| 12|| 17|| 38|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1998-1999|| Lada Togliatti|| Superliga|| 35|| 4|| 6|| 10|| 57|| || || || || 
|- 
| 1999-2000|| Lada Togliatti|| Superliga|| 36|| 3|| 8|| 11|| 69|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2000-2001|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 44|| 2|| 6|| 8|| 48||12|| 1|| 2|| 3|| 8
|- 
| 2001-2002|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 49|| 6|| 10|| 16|| 56|| 9|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 47|| 3|| 10|| 13|| 32|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|- 
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 58|| 5|| 13|| 18|| 56|| 14|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2004-2005|| Traktor Tcheliabinsk || Vyschaïa liga|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6
|- 
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 26|| 0|| 2|| 2|| 18|| 11|| 1|| 1|| 2|| 12

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Naissance en mars 1971
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Défenseur de hockey sur glace